BED kan syfta på:

Förkortningar
 BED – en form av ätstörning Binge eating disorder, se Hetsätningsstörning
 BED – ett informellt mått på bestrålning Banana equivalent dose, se Ekvivalent banan-dos

Musik
 Bed (låt) – en låt utgiven av J. Holiday 2007